Джумагу́ль Беши́мова (род. 1941) — туркменская советская кокономотальщица, депутат Верховного Совета СССР.

Биография 
Родилась в 1941 году. Туркменка. Беспартийная. Образование среднее.

С 1957 года коконозапарщица, а с 1971 года — кокономотальщица Чарджоуского шёлкового комбината.

Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 8-9 созывов (1970—1979) от Чарджоуского избирательного округа № 763 Туркменской ССР. В Верховном Совете СССР 9 созыва — член Комиссии по товарам народного потребления Совета Союза.

Примечания

Источники 
 Список депутатов Верховного Совета СССР 8 созыва
 , с. 66.

Депутаты Совета Союза от округов Туркменской ССР
Депутаты Совета Союза 8-го созыва
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Члены Комиссии по товарам народного потребления Совета Союза